Agelao – personaggio della mitologia greca, allevò Paride sul Monte Ida come se fosse suo figlio
 Agelao (o Lamo) – personaggio della mitologia greca, uno dei figli di Eracle e Onfale
 Agelao – personaggio della mitologia greca, figlio di Damastore ed uno dei Proci, i pretendenti di Penelope
 Agelao – personaggio della mitologia greca, figlio di Altea ed Oineo; fu ucciso dal cinghiale calidonio
 Agelao – personaggio della mitologia greca, guerriero troiano, figlio di Fradmone; fu ucciso da Diomede
 Agelao – personaggio della mitologia greca, guerriero acheo ucciso da Ettore
 Agelao – personaggio della mitologia greca, guerriero troiano, figlio di Maeon, ucciso da Aiace Telamonio
 Agelao – personaggio della mitologia greca, guerriero di Mileto figlio di Ippaso; fu ucciso da Megete
 Agelao – personaggio della mitologia greca, figlio di Evanore ed attendente di Acamante nella guerra di Troia
 Agelao – personaggio della mitologia greca, figlio di Stinfalo re di Arcadia e padre di Falanto
 Agelao – personaggio della mitologia greca, padre di Anteo di Litto che combatté durante la campagna in India di Dioniso